Jméno a příjmení Karel Vacek nosí více osob:

 Karel Vacek (architekt) (1940–2010) – český filmový architekt
 Karel Vacek (cyklista) (* 2000) – český cyklista
 Karel Vacek (skladatel) (1902–1982) – český hudební skladatel lidových písní a národní umělec
 Karel Václav Vacek (1908–1982) – český hudební pedagog a skladatel, sbormistra a dirigent, bratr houslisty Václava Vacka